Станисла́в Ура́лович Гаре́ев (род. 13 августа, 1994, Иваново, Россия) — российский хоккеист, защитник.

Биография 
Родился в городе Иваново, но вскоре переехал с родителями в Уфу, где и началась его спортивная карьера. После СДЮШОР ему предложили играть за океаном, но, посоветовавшись с родителями, он решил остаться в Уфе

В 2011 году заключил контракт с клубом МХЛ «Толпар» и провёл там два сезона. Там его тренировал Александр Семак, 

В 2015 году попал в состав «Салавата Юлаева». 16 мая 2019 года продлил двусторонний контракт сроком на один год.

12 июля 2021 года ХК «Трактор» расторг контракт с защитником по обоюдному согласию сторон.

Серебряный призёр ВХЛ (2014), обладатель Кубка Братины (2015).

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Толпар»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Юкурит»